|}

Маас-Вуппер-экспресс (RE13) () — линия пассажирского регионального экспресса в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (Германия). Соединяет города Рурской области с Вупперталем, Дюссельдорфом, Мёнхенгладбахом и нидерландским городом Венло. Движение экспресса осуществляется по путям, предназначенным для скорых поездов со скоростью 160 км/ч.

История 
Маас-Вуппер-экспресс функционирует с 11 декабря 2009 года. С 25 июля 2010 года маршрут обслуживает транспортное предприятие «Eurobahn».

Железнодорожные участки 

Рейн-Хельвег-экспресс проходит по участкам шести железных дорог:
 железная дорога Фирзен-Венло;
 участок железной дороги Дуйсбург-Рурорт-Мёнхенгладбах от Фирзена до Мёнхенгладбах;
 железная дорога Мёнхенгладбах-Дюссельдорф;
 железная дорога Дюссельдорф-Эльберфельд (Эльберфельд — ранее самостоятельный город, вошедший в состав города Вупперталь 1 августа 1929 года);
 участок железной дороги Эльберфельд-Дортмунд от Вупперталя до Хагена;
 железная дорога Хаген-Хамм.

Интервал движения 

Согласно расписанию, экспресс RE13 ходит один раз в час.

Особенности маршрута 
Вследствие перемены направления движения в Мёнхенгладбахе, стоянка экспресса на мёнхенгладбахском вокзале составляет 10 мин.
Поскольку RE13 связывает Германию с приграничным нидерландским городом Венло он предоставляет возможность для нелегального ввоза в Германию лёгких наркотивов, приобретенных в кофешопах. Поэтому Маас-Вуппер-экспресс часто называют «Экспресс курильщиков марихуаны». В целях борьбы с нелегальным экспортом наркотиков на экспрессе регулярно проводятся таможенные проверки.

Примечания

Ссылки 
 Маршрут и график движения экспресса RE13
 График движения экспресса RE13 на официальном сайте «Eurobahn»
 Фотографии по станциям

Железнодорожный транспорт Северного Рейна-Вестфалии
VRR
VRL